

Anno 
 434 o 434 a.C.

Codici 
 434 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di San Benedetto Po, nella provincia di Mantova

Matematica 
 434 – numero